Agua steht für:

 Agua (Film), argentinischer Spielfilm (2006)
 Volcán de Agua, inaktiver Vulkan in Guatemala

Siehe auch:
 Águas
 Aqua